Алекса́ндр О́сипович Ге́льфонд (,  — , ) — советский математик, член-корреспондент АН СССР. Известен своими работами по теории чисел, а также решением седьмой проблемы Гильберта. Работал в МГУ (1931—1968) и Математическом институте АН СССР (1933—1968).

Биография 
Александр Гельфонд родился 24 октября 1906 года в Санкт-Петербурге в семье врача и публициста . Отец, член Петербургского литературного общества, в 1908 году принял участие в коллективном сборнике «Очерки по философии марксизма» и подвергался критике В. И. Лениным в работе «Материализм и эмпириокритицизм». Семья жила на Большом проспекте (Петроградская сторона), дом № 28.

В 1924 году поступил на физико-математический факультет Московского университета, который закончил в 1927 году. Под руководством А. Я. Хинчина и В. В. Степанова продолжил обучение в аспирантуре, которую закончил в 1930 году. В 1929—1930 годах преподавал в МВТУ. Будучи аспирантом, опубликовал в 1929 году частичное решение седьмой проблемы Гильберта.

В 1931 году начал работать на физико-механическом факультете МГУ (после реорганизации структуры МГУ в апреле 1933 года — на механико-математическом факультете МГУ). С 1933 года Гельфонд работал также в Физико-математическом институте, затем — отделе теории чисел Математического института им. В. А. Стеклова АН СССР (один из первых сотрудников). В этих двух организациях он продолжал свою работу до конца своей жизни.

В 1934 году А. О. Гельфонд получил полное решение седьмой проблемы Гильберта: он доказал, что число вида  где  — алгебраическое число, отличное от  и  а  — иррациональное алгебраическое число, всегда является трансцендентным. В 1935 году ему была присвоена степень доктора физико-математических наук, а в 1939 году он был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР. На мехмате МГУ А. О. Гельфонд читал лекции по теории чисел и теории функций комплексного переменного.

В 1938 году кафедра анализа и теории функций мехмата МГУ была разделена на кафедру теории функций и кафедру математического анализа, заведующим которой стал А. О. Гельфонд, возглавлявший её до 1943 года. С 1948 года до конца своей жизни Гельфонд был заведующим кафедрой теории чисел мехмата МГУ.

Во время Великой Отечественной войны Гельфонд был привлечён к работам в области криптографии при Главном Штабе Военно-Морского Флота.

Урна с прахом захоронена в колумбарии Новодевичьего кладбища.

Научная деятельность 
Научные труды А. О. Гельфонда посвящены теории чисел и теории функций комплексного переменного. В области теории чисел он, помимо решения седьмой проблемы Гильберта (1934), доказал трансцендентность логарифмов алгебраических чисел при алгебраическом основании (1946), исследовал взаимную трансцендентность чисел и общие вопросы диофантовых приближений (1949). В области теории функций комплексного переменного он изучал проблемы полноты систем функций и вопросы интерполяции в комплексной области.

В 1940 году А. О. Гельфонд перенёс свои исследования по количественным оценкам, связанным с трансцендентными числами, на p-адические поля. В 1948 году он доказал теорему о приближении алгебраических чисел алгебраическими числами и её p-адический аналог.

А. О. Гельфонд интересовался также историей и методологией математики. Ему принадлежат исследования о работах Л. Эйлера по теории чисел и анализу, ряд статей по истории трансцендентных чисел, по истории отдельных вопросов теории чисел и теории функций. 

Среди учеников А. О. Гельфонда — более 10 докторов наук и 30 кандидатов наук.

Награды 
 орден Ленина (1953)
 три ордена Трудового Красного Знамени (11.06.1945; 1945; 1966)
 медали

Сочинения 
А. О. Гельфонд опубликовал множество работ по теории чисел и теории функций комплексного переменного, по проблемам единственности, полноты систем функций, интерполяции в комплексной области, по арифметическим свойствам функций. Наиболее крупные из них:
 «Трансцендентные и алгебраические числа» (М., 1952)
 «Элементарные методы в аналитической теории чисел» (М., 1962, в соавторстве с Юрием Линником)
 «Вычеты и их приложения» (М., 1966)
 «Исчисление конечных разностей» (М., 1967).
В 1973 году под редакцией академика Линника вышли «Избранные труды» Гельфонда.

См. также 
 Постоянная Гельфонда

Примечания

Литература 
 
 
 
 Статья «Aleksandr Osipovich Gelfond»  в энциклопедии Britannica

Ссылки 
 

Математики по алфавиту
Математики СССР
Математики России
Математики XX века
Математики в теории чисел
Члены-корреспонденты АН СССР
Выпускники физико-математического факультета МГУ (после 1917)
Преподаватели механико-математического факультета МГУ
Преподаватели МГТУ
Сотрудники МИАН
Криптографы СССР
Похороненные на Новодевичьем кладбище